Wotton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Wotton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey
 Wotton-under-Edge – miasto w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire